Jean-Claude Gianadda (né en 1944), auteur, compositeur et interprète français ;
Léonard Gianadda (né en 1935), ingénieur, promoteur immobilier et mécène suisse, créateur de la Fondation Pierre-Gianadda.